Гау:
 Гау — административно-территориальная единица в средневековой и затем в гитлеровской Германии.
 ГАУ — Главное артиллерийское управление РККА
 ГАУ — Главное автомобильное управление РККА (с 1942 по 1943 год).
 ГАУ — государственное автономное учреждение
 ГАУ — государственный аграрный университет
 Буддийское гау — буддийская амулетница для ношения реликвий.
 Гау — персонаж видеоигры Final Fantasy VI.

Персоналии 
 Гау, Иоганнес (также Иоганн Гау, 1771—1838) — российский художник прибалтийского происхождения, отец Владимира и Эдуарда Гау.
 Гау, Уильям — инженер-мостостроитель
 Гау, Эдуард Петрович (1807—1887) — русский художник, акварелист
 Гау, Владимир Иванович (1817—1895) — русский художник
 Гау, Франц-Христиан (1790—1853) — французский архитектор, археолог, историк архитектуры.